Inna Janovská rozená Gaponěnková (, ; * 22. června 1976), je ukrajinská šachistka, účastnice devíti šachových olympiád žen, přičemž s družstvem Ukrajiny v roce 2006 zvítězila.

Tituly 
V roce 1995 získala titul mezinárodní velmistryně. Titul mezinárodního mistra získala v roce 2002.

Šachové olympiády žen

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  Gaponenko, Inna FIDE karta
  Yanovska, Inna Výsledky na ženských šachových olympiádách na Olimpbase

Narození v roce 1976
Narození 22. června
Žijící lidé
Ukrajinské šachistky
Aktivní šachisté
Ženy